IAE, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Institut d'administration des entreprises, une école universitaire de management ;
 intégration d'applications d'entreprise ;
 insertion par l'activité économique ;
 infrastructure agroécologique ;
 International Aero Engines, une société de construction de moteurs d'avions ;
 Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, en France, un corps de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture ;
 Impuesto sobre Actividades Económicas (en français, taxe sur les activités économiques), en Espagne.